Chvalovice, comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale
Chvalovice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale